Драм () — денежная единица Армении. Буквенный код ISO 4217 — AMD, цифровой — 051, официальный символ — ֏: перечёркнутая двумя горизонтальными линиями заглавная буква Դ (название буквы: «да»), графика (вид) которой имеется лишь в армянском алфавите и с которой начинается слово «Դրամ» («Драм»). Правом денежной эмиссии обладает Центральный банк Республики Армения.

Драм находится в обращении с 22 ноября 1993 года. Ежегодно в этот день отмечается День драма. Один драм равен 100 лумам (), однако лумы в обращении фактически не используются из-за мизерной покупательной способности.

История 

Первые армянские монеты были отчеканены в III веке до н. э. Ервандидами. Монеты выпускали также Арташесиды (II—I века до н. э.). Первые монеты с надписями армянским письмом известны с XI века из Ташир-Дзорагета. В конце XI века возникло Киликийское армянское государство. Одним из названий его серебряных монет являлось «драм».

После обретения независимости от СССР в 1991 году Армения в течение 2 лет обходилась без национальной валюты. В стране шли дебаты относительно целесообразности нахождения в рублёвой зоне. 26 июля 1993 года Центральный банк Российской Федерации ввёл в оборот новые банкноты образца 1993 года. Фактически, Россия выходила из зоны хождения советского рубля. В октябре — ноябре Туркмения, Казахстан и Узбекистан ввели собственные национальные валюты. Армения в условиях энергетического кризиса, блокады и Карабахской войны оказалась перед угрозой неконтролируемого наплыва советских рублей и ещё большей дезорганизации финансовой системы, что потребовало введения собственной денежной единицы.

Ещё в 1992 году была создана комиссия «По наименованию, образцам и механизмам введения в обращение национальной валюты Армении». Среди обсуждаемых вариантов для основной денежной единицы были «драм», «стак», «ибар» и «даекан», для производной — «манрадрам», «ар», «манр», «ими», «зуза», «плик», «лума». В комиссию вошли специалисты и высшие должностные лица государства, в том числе президент Л. А. Тер-Петросян и вице-президент Г. Г. Арутюнян. Большинством голосов названиями для новых основной и разменной денежных единиц были выбраны «драм» и «лума».

27 апреля 1993 года был создан Центральный банк Республики Армения, а его первым руководителем назначен Исаак Исаакян. 22 ноября 1993 года новой официальной валютой Армении становился драм. Советские рубли, имевшие хождение на территории республики, подлежали обмену в течение недели по курсу 200 к 1.

Изначально курс драма к доллару США составлял около 20 к 1. На фоне проблем, которые переживало молодое государство, его курс уже в следующем после введения 1994 году упал в 15 раз, составив около 300 драмов за доллар. К 1998 году курс превысил 500 за 1 USD. В течение 10 лет, с 1994 по 2003 год, среднегодовой курс армянского драма к американскому доллару непрерывно возрастал, а в 2004—2008 годах зарегистрировано его падение, после чего он вновь начал расти. В целом за 20 лет, с 1994 по 2013 год, армянский драм упал по отношению к доллару в 1,46 раза, что является одним из лучших показателей среди всех постсоветских стран. Очередное резкое падение драма было зафиксировано в 2014—2015 годах, что было связано со сложной ситуацией в России, которая сказалась на объёмах частных денежных переводов.

Важным фактором относительной устойчивости национальной валюты являются частные денежные переводы. По оценкам Центрального банка Республики Армения, бенефициарами частных иностранных денежных трансфертов являются 35 % населения Армении, что вызывает ряд проблем — в частности, приводит к ухудшению экспортного потенциала государства и его инвестиционной привлекательности. За счёт притока иностранной валюты при отсутствии налаженного производства происходит увеличение импорта при замедлении экспорта. Это, в свою очередь, приводит к снижению роста промышленного производства, что выражается в деиндустриализации. Эти процессы называют «голландской болезнью» экономики Армении.

Армянский драм в качестве законного платёжного средства используют на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Выпущенные монеты и банкноты «карабахского драма» имеют крайне малый тираж и в действительности не участвуют в денежном обращении, представляя, в основном, интерес для коллекционеров.

Монеты

Монеты образца 1994 года 
Монеты введены в обращение с 21 февраля 1994 года, изготовлены из алюминия. На аверсе всех монет изображён герб Республики Армения и подпись ՀԱՅԱՍՏԱՆ (Hayastan) — «Армения». На реверсе лум изображён номинал монеты, подпись ԼՈՒՄԱ (лума) и год выпуска (1994). На реверсе драмов изображён номинал монеты, подпись ԴՐԱՄ (драм), год выпуска (1994) и обрамление из двух веток.

В связи с гиперинфляцией 1993—1994 годов, когда национальная валюта Армении девальвировала в 15 раз по отношению к доллару, достигнув курса 300 драмов за 1 доллар США, разменные лумы перестали играть какую-либо роль в денежном обращении страны.

Монеты образца 2003—2004 года 
На реверсе монет образца 2003—2004 года расположен номинал монеты с подписью ԴՐԱՄ (драм) в орнаментальном обрамлении. На аверсе помещён герб Республики Армения с кольцевой надписью по краю: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ — «Республика Армения» (на монете в 10 драмов) либо (на всех остальных монетах) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ — «Центральный банк Республики Армения». Также на всех монетах, кроме 500 драмов, имеется словесное обозначение номинала данной монеты: ՏԱՍԸ ԴՐԱՄ (10 драмов), ՔՍԱՆ ԴՐԱՄ  (20 драмов), ՀԻՍՈՒՆ ԴՐԱՄ  (50 драмов), ՀԱՐՅՈՒՐ ԴՐԱՄ  (100 драмов), ԵՐԿՈՒ ՀԱՐՅՈՒՐ ԴՐԱՄ  (200 драмов).

Год выпуска размещён непосредственно под гербом во внутреннем круге, а у 500 драмов — во внешнем.

Юбилейные и памятные монеты 

Центральный банк Республики Армения осуществляет выпуск памятных и юбилейных монет из серебра, золота и медно-никелевого сплава начиная с 1994 года. Настоящего участия в денежном обороте монеты из благородных металлов не принимают, так как стоимость металла, из которого они изготовлены, значительно превышает номинальную, однако они представляют интерес для коллекционеров и инвесторов. Выпуск таких монет служит дополнительным источником дохода для банка. По состоянию на январь 2017 года было выпущено 353 разновидности монет, в том числе 4 - из мельхиора, 11 — из стали с латунным покрытием, 6 — из латуни, 240 — из серебра (123—925 пробы и 117—999 пробы) и 92 — из золота (3 — 585 пробы, 42 — 900 пробы, 47 — 999 пробы).

Банкноты 
Дизайн всех современных банкнот разработан английской компанией «Thomas de la Rue». В отличие от банкнот образца 1993—95 годов, изготовлявшихся немецкой компанией «Giesecke & Devrient», они имеют более красочное оформление.

Также имеются несколько существенных отличий, в частности:
 на новых банкнотах написано «Центральный Банк Республики Армения» () (на банкнотах образца 1993—1995 годов — «Банк Республики Армения» ());
 серийный номер состоит из восьми цифр и одной буквы перед ними (на старых банкнотах — две буквы);
 банкноты всех выпущенных номиналов имеют защитную спираль, а банкноты в 1000 драмов — две разные спирали (из банкнот образца 1993—1995 годов такие спирали имеют только банкноты достоинством в 1000 и 5000 драмов);
 на банкнотах нового образца изображены портреты известных армянских деятелей науки и культуры (на старых изображались в основном памятники архитектуры, национальные орнаменты и т. п.);
 новые банкноты не имеют разновидностей по водяным знакам. Банкноты в 100, 200 и 500 драмов образца 1993 года имели две разновидности по водяным знакам: а) с гербом Республики Армения; б) с контуром герба Республики Армения.

На новых банкнотах стоят подписи председателя Центрального банка Республики Армения Тиграна Саркисяна и Министра финансов Республики Армения Эдварда Сандояна.

Банкноты образца 1993—1995 годов

Банкноты образца 1998—2015 годов 
Банкноты номиналом 50, 100 и 500 драмов в настоящее время изъяты из обращения.

Более поздние версии банкнот отличаются от предшествующих улучшенной защитой от подделок.

24 августа 2009 года в оборот введена банкнота номиналом в 100 000 драмов с изображением царя Абгара V.

В 2018 году ЦБ Армении анонсировал выпуск банкнот третьего поколения, номиналами в 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 драмов.

Юбилейные и коллекционные банкноты 
Банкнота номиналом 50 000 драмов была выпущена 6 июня 2001 года в ознаменование 1700-летия принятия христианства как государственной религии Армении.

Серия 2018 года 
Третья серия армянских драм-банкнот была выпущена в 2018 году в ознаменование 25-й годовщины национальной валюты Армении. На аверсах банкнот, рядом с портретами, даны голограммы переменного цвета, обозначающие профессиональную деятельность человека, который изображён на банкноте.

Режим валютного курса

Символ армянского драма 

Символ драма представляет собой перечёркнутую двумя горизонтальными линиями заглавную букву Դ («да») армянского алфавита, с которой начинается слово «драм» (), означающее национальную денежную единицу и деньги в широком смысле. Предлагалось также использовать в качестве знака драма другую армянскую букву — Փ («пьюр»), с которой начинается слово Փող, тоже означающее деньги.

Официальными авторами (не соавторы) считаются К. Комендарян и Р. Арутчян, представившие идентичные эскизы. В 2003 году знак помещён на реверс 10-тысячной банкноты, а затем и на банкноты других номиналов. В 2008 году символ изображён на реверсе памятной (коллекционной) монеты достоинством 5000 драмов; в 2012 году включён в мировой стандарт Юникод с кодом U+058F Armenian Dram Sign (֏ • ).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея банкнот Армении
 

Драм
Деньги Армении
Деньги Нагорно-Карабахской республики
Азиатские валюты